Ardent steht für:

 Ardent (Automarke), französische Automarke
 Ardent (Bergung), ein Bergungsunternehmen der Maersk Group und der Crowley Maritime
 Ardent (Schiff, 1764), Linienschiff der Ardent-Klasse
 Ardent Studios, US-amerikanisches Musikunternehmen
 Ardent Computer, japanischer Computerhersteller